Rio-nal pode referir-se a:

 Rio-nal - Clássico do futebol brasileiro disputado entre as equipes de Rio Negro e Nacional.
 Rio-nal - Clássico do futebol brasileiro disputado entre as equipes de Riograndense e Inter de Santa Maria.

Desambiguações de topônimos